Banks steht für:

 Banks (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Banksinsel, Kanada
 Banks-Inseln
 Banks Peninsula in Neuseeland
 (13956) Banks, Asteroid
 Banks (Sängerin) (* 1988), US-amerikanische Sängerin
 Inspector Banks, britische Fernsehserie

Banks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Banks (Bibb County, Alabama)
 Banks (Alabama), Alabama
 Banks (Arkansas), im Bradley County
 Banks (Florida), im Hillsborough County
 Banks (Idaho), im Boise County
 Banks (Kentucky), im Letcher County
 Banks (Mississippi), im Tunica County
 Banks (New Mexico), im De Baca County – nicht mehr existent
 Banks (North Carolina), im Wake County
 Banks (North Dakota), im McKenzie County
 Banks (Oregon), im Washington County
 Banks Acres, im Sussex County, Delaware
 Banks Crossing, im Banks County, Georgia
 Banks Harbor Estates, im Sussex County, Delaware
 Banks Springs, im Caldwell Parish, Louisiana
 Banks Villa East, im Tuscaloosa County, Alabama
 Banks County, Verwaltungseinheit in Georgia

in Großbritannien:
 Banks (Cumbria)
 Banks (Dumfries and Galloway)
 Banks (Lancashire)

in Australien:
 Banks (Canberra), Vorort von Canberra

Sonstige geografische Objekte:
 Banks Big Springs, Fließgewässer im Holt County, Missouri
 Banks Ditch, Kanal im Tulare County, Kalifornien
 Banks Fork, Fließgewässer im Wolfe County, Kentucky
 Banks Mine, Mine im Walker County, Alabama
 Banks Springs Gas Field, Gasfeld im Caldwell Parish, Louisiana
 Banks Lake Wildlife Recreation Area, Park im Grant County, Washington
 Banks State Wildlife Management Area, Park im Cottonwood County, Minnesota
 Banks-Vernonia State Trail, Park im Washington County, Oregon

im NRHP gelistete Objekte:
 Banks County Courthouse, in Homer, Georgia, ID-Nr. 80000969
 Banks County Jail, in Homer, Georgia, ID-Nr. 82002382
 Banks Covered Bridge, in New Wilmington, Pennsylvania, ID-Nr. 80003543
 Banks House, in Hiwassee, Arkansas, ID-Nr. 87002365
 Banks-Mack House, in Fort Mill, South Carolina, ID-Nr. 92000643
 Banks-Ogg House, in Lufkin, Texas, ID-Nr. 88002771

Siehe auch:
 Bank (Begriffsklärung)
 Banks Township
 Banks Branch
 Banks Creek
 Banks Island
 Banks Lake
 Red Banks
 Yellow Banks
 Bankes
 Banksien (Banksia), australische Pflanzen